Johann Schencking ist der Name folgender Personen:

* Johann Schencking (Domherr, † 1580) (nach 1523–1580), Domherr in Münster
 Johann Schencking (Domherr, † nach 1602) († nach 1602), Domherr in Münster
 Johann Schencking (Domherr, † 1634) (um 1600–1634), Domherr in Münster

Siehe auch:
 Johannes Schencking, Domherr in Münster (um 1450)